Mayersdorf ist der Name folgender Orte:

 Mayersdorf (Gemeinde Eberstalzell), Ortschaft der Gemeinde Eberstalzell, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Mayersdorf (Gemeinde Hitzendorf), Ortschaft der Gemeinde Hitzendorf, Bezirk Graz-Umgebung, Oberösterreich

Siehe auch:
 Maierdorf
 Mairdorf
 Meyendorff
 Maidorf
 Meiendorf
 Meierndorf